Ливри́ () — фамилия и топоним:
 Фамилия
 Ливри, Анатолий Владимирович (род. 1972) — русско-французский писатель и литературовед.
 Ливри, Эмма (1842—1863) — артистка балета, солистка Парижской оперы в 1858—1862 годах.
 Топоним
 Ливри — коммуна в департаменте Кальвадос, Франция.
 Ливри — коммуна в департаменте Ньевр, Франция.
 , или Ливри-ан-Оне — коммуна в департаменте Сена — Сен-Дени, Франция.
  — аббатство, основанное в конце XII века в Ливри-ан-Оне.